Le championnat de Colombie de football 2007 se compose de deux tournois :
 le tournoi d'ouverture du championnat de Colombie de football 2007 ;
 le tournoi de clôture du championnat de Colombie de football 2007.

Colombie
Championnat de Colombie de football
Sport en Colombie en 2007